Муценієце () — латиське прізвище. Відомі носії:
 Агата Муценієце — латвійська та російська акторка
 Айна Муценієце — латвійська медикиня